

Persone
 Charles-Simon Catel (1773-1830) – compositore e pedagogo francese
 Franz Ludwig Catel (1778-1856) – pittore tedesco
 Guillaume Catel (1560-1626) – storico francese

Altro
 Sindrome di Catel-Manzke – malattia congenita con anomalie a livello scheletrico e oculare